La Copa Catalunya de futbol masculina 2002-2003 fou la 14a edició de la Copa Catalunya.

Fase Final

Semifinals

Final

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions esportives del 2002 a Catalunya
Competicions esportives del 2003 a Catalunya